Züngeln steht für Verhaltensformen
Züngeln (Reptil)
ein Beschwichtigungssignal (Hund)
Siehe auch
Zunge